Dorfkirche Grunow bezeichnet folgende Kirchen:

 Dorfkirche Grunow (Grunow-Dammendorf)
 Dorfkirche Grunow (Oberbarnim)
 Dorfkirche Grunow (Schlaubetal)